Изабе́ль Неро́н (; ) — канадская кёрлингистка.

В составе смешанной парной сборной Канады участник  (заняли  десятое место). .

В «классическом» кёрлинге в основном играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу